Valerija Savinych era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Soweto Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tímea Babos che ha battuto in finale Chanel Simmonds 6–7(3–7), 6–4, 6–1.

Teste di serie 

  Tímea Babos (Campionessa)
  Julia Glushko (quarti di finale)
  Tadeja Majerič (quarti di finale)
  Nadežda Kičenok (semifinali)

  Chanel Simmonds (finale)
  Jovana Jakšić (secondo turno)
  Samantha Murray (quarti di finale)
  Magda Linette (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Soweto Open 2013